La Serra de cal Marc és una serra situada entre els municipis de Pinós, a la comarca del Solsonès i el de Sant Mateu de Bages amb una elevació màxima de 764,2 metres. al cim de Ca l'Ase Negre

Referències 

Serres de Pinós
Serres de Sant Mateu de Bages